Нам () — корейське прізвище.
 Нам Бо Ра — південнокорейська акторка.
 Нам Док У — прем'єр-міністр Південної Кореї.
 Нам Сан Мі — південнокорейська акторка.
 Нам Сон Чол — північнокорейський футболіст.
 Нам Тхе Хі — південнокорейський футболіст.
 Нам Хьон Хий — південнокорейська фехтувальниця.
 Нам Чу Хьок — південнокорейський актор та модель.
 Нам Ю Сон — південнокорейська плавчиня.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища